Horvátország
Dvorišće falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Dvorišće falu Rakovec községben, Zágráb megyében
Dvorišće Ozaljsko falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Dvorišće Vivodinsko falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Donje Dvorišće falu Dugo Selo községben, Zágráb megyében
Gornje Dvorišće falu Brckovljani községben, Zágráb megyében